Auburndale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Auburndale (Florida)
 Auburndale (Wisconsin)